Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute à Tokyo du 19 au .

Marie Neumanova remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Casale.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cláudia Monteiro et Pat Medrado.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Japon
Sport au Japon en 1981
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1981